Spock kan verwijzen naar:

 Mr. Spock is een figuur uit Star Trek, eerste officier naast Kapitein Kirk.
 Benjamin Spock, een Amerikaans kinderarts die een bekend opvoedkundig handboek Baby and child care heeft geschreven waarvan miljoenen exemplaren zijn verkocht in vele talen en dat generaties opvoeders heeft beïnvloed.
 S.P.O.C.K, een Zweedse band die zich op Star Trek gebaseerd heeft.